École royale militaire (frz.; Königliche Militärschule) steht für:

die Königliche Militärakademie (Brüssel), eine belgische staatliche Universität, die Armeeoffiziere ausbildet;
die École royale militaire, der Name des Prytanée national militaire von La Flèche von 1814 bis 1831;
die École royale militaire, der frühere Name der Militärschule in Paris (École militaire de Paris);
Königliche Militärschule (Ordonnanz von 1776), der Name der zwölf Königlichen Militärschulen (Sg. École royale militaire), die 1776 von Ludwig XVI. durch eine Ordonnanz geschaffen wurden.